Су́здальский проспе́кт:

 Суздальский проспект — проспект во Владимире.
 Суздальский проспект — проспект в Санкт-Петербурге.

См. также